Sweet Home kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Sweet Home (Arkansas)
 Sweet Home (Oregon)